Eschler ist der Familienname von

 Christian Eschler (1904–1965) war ein deutscher Unternehmer
 Frank Eschler (* 1970), deutscher Fußballspieler
 Walter Eschler (1909–1997), Schweizer Schriftsteller